Jorge Cuba Luque (Lima, 1960) es un escritor peruano de la época de los 80.

Reseña biográfica 
Jorge Cuba Luque estudió Derecho en la Universidad Nacional de San Marcos, en la que se graduó en 1988. Luego viajó a París para estudiar en la Universidad de Toulouse, en la que sustentó su tesis doctoral bajo el nombre de La presse de Lima et la littérature urbaine au Pérou. 1948-1955.  Ha publicado los libros de cuentos Colmena 624 (1995); Ladrón de libros (2002), libro que fue reeditado por la editorial Campo Letrado en 2015; y Siete cuentos de amor y desamor (2020) en formato epub. También publicó la novela Tres cosas hay en la vida (2010) y un libro de crónicas futbolísticas Mundiales y destinos (2018).

Obras 

 Colmena 624. Lima, 1995. 
 Ladrón de libros. Grupo Editorial Arteidea, 2002. (Campo Letrado,2015)
 Siete cuentos de amor y desamor. Campo Letrado. Lima, 2020.
 Tres cosas hay en la vida. Grupo Editorial Arteidea. Lima, 2010.
 Mundiales y destinos. Campo Letrado. Lima, 2018
 Yo me acuerdo. Grupo Editorial Arteidea. Lima, 2008.

Antologías 

 Invisible a los ojos. Cuentos en homenaje a El principito. Lima: Gato descalzo, 2019.

Entrevistas 
 "Jorge Cuba Luque: Todos nos hemos enamorado apasionadamente y hay que vivirlo". Trome, 2021.
 "Jorge Cuba Luque: Actualmente escribo para acompañarme a mí mismo". Lee por gusto, 2015.

Enlaces externos 
 Jorge Cuba Luque: Actualmente escribo para acompañarme a mí mismo
 Jorge Cuba Luque: Todos nos hemos enamorado apasionadamente y hay que vivirlo
 Libros de Jorge Cuba Luque. Campo Letrado

Escritores de Perú
Cuentistas de Perú